Це був перший турнір на Кубок Кремля. У парному розряді перемогу здобули Хендрік Ян Давідс і Паул Хархейс, які у фіналі перемогли Джона Фітцжералда і Андерса Яррида з рахунком 6-4 7-6.

Сіяні гравці

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw 

1990
Кубок Кремля